Anchor Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bessieres Island, ö, Western Australia,

Falklandsöarna 

 Anchor Island (ö i Falklandsöarna),

Kanada 

 Anchor Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar